Кристин Эстабрук (, род. 13 сентября 1952 года) — американская актриса театра, кино и телевидения, лауреат премий Obie и «Драма Деск».

Жизнь и карьера 
Эстабрук является наиболее известной по своим второстепенным ролям в телесериалах «Отчаянные домохозяйки», «Американская история ужасов» и «Безумцы». Кроме этого у неё были регулярные роли в нескольких недолго живущих телешоу: «Родной город» (1985), «Команда» (1995—1996) и «Тайный дневник Десмонда Пфайффера» (1998).

Эстабрук добилась наибольшего признания за свою работу в театре, как на бродвее, так и в обб-бродвейских постановках. В большом экране она появилась в таких фильмах как «Море любви», «Презумпция невиновности», «Подозрительные лица» и т. д. С середины 1990-х годов она проживает в Лос-Анджелесе.

Телевидение 
Эстабрук появилась с гостевыми ролями в многочисленных сериалах, таких как «Закон Лос-Анджелеса», «Фрейзер», «Секретные материалы», «Практика», «Сибилл», «Почти идеал», «Элли Макбил», «Клиент всегда мёртв», «Расследование Джордан», «Защитник», «Сильное лекарство», «Полиция Нью-Йорка», «Вероника Марс», «Кости», «Закон и порядок», «Говорящая с призраками» и «Части тела».

Личная жизнь 
В 1998—2005 годах была замужем за актёром Виком Полизосом.

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии «Драма Деск»
Лауреаты премии Obie
Выпускники Йельского университета
Выпускники Йельской школы драмы
Киноактрисы США